Michał Aleksander Sołtyk (zm. 1766) – kasztelan sandomierski i wiślicki
 Michał Sołtyk (ksiądz) – dziekan kapituły katedralnej krakowskiej, referendarz koronny